CEV (siatkówka)
 CEV (astronautyka)
 CEV (matematyka finansowa)
 CEV – closed-eye visualizations